Wanderer (англ. «Странник») — восьмой по счету альбом немецкой экстремальной метал-группы Heaven Shall Burn, был выпущен 19 сентября 2016 года лейблом Century Media Records. Специальное издание альбома содержит кавер на песню «Agent Orange» группы Sodom и второй диск с тринадцатью каверами разных групп. К релизу вышли синглы «Downshifter» и «Bring the War Home», второй из которых в формате видео с текстом песни.

Список прилагающихся песен

Чарты

Участники 
 Маркус Бишофф — вокал
 Александер Дитц — гитары, запись, сведение
 Майк Вайщерт — гитары, помощь в записи
 Эрик Бишофф — бас
 Христиан Басс — ударные

Примечания 

Альбомы Германии
Альбомы Century Media Records
Альбомы Heaven Shall Burn